Jabelitz bezeichnet:

 Jabelitz (Bernitt), einen Ortsteil der Gemeinde Bernitt im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Trent im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern